Peter Austin (językoznawca)
 Peter Austin (piwowar)
 Peter Austin (dziennikarz)